Moncada se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bibiana Moncada
 Milagros Moncada Ferrera